Барано́вська — жіноча форма прізвища Барановський.

 Відомі носії 

 Барановська Зоя Владиславівна — українська актриса театру і кіно.
 Барановська Лілія Володимирівна — професор кафедри педагогіки та психології професійної освіти.
 Барановська Наталія Дмитрівна — українська оперна і камерна співачка (драматичне сопрано).
 Барановська Наталія Петрівна — український історик, дослідниця новітньої історії України, доктор історичних наук.
 Барановська Олена Геннадіївна — солістка балету Одеського театру опери та балету.
 Барановська Олена Олександрівна (1905–?) — український державний діяч, депутат Верховної Ради УРСР першого скликання (1938—1947).